Николай Мосолов:
 Мосолов, Николай Владимирович (в монашестве Фома; род. 1978) — архиерей Русской православной церкви, епископ Сызранский и Жигулёвский.
 Мосолов, Николай Семёнович (1846—1914) — русский гравёр-аквафортист и коллекционер.